Banno ist der Familienname folgender Personen:
 Kuniko Banno (* 1957), japanische Schwimmerin
 Yoshiaki Banno (1952–1991), japanischer Amateurastronom
 Yoshimitsu Banno, japanischer Filmregisseur
 Yutaka Banno (* 1961), japanischer Politiker

Banno steht für:
 (3394) Banno, ein Asteroid des Hauptgürtels